Le terme déviction peut renvoyer à :

Économie
En économie, l'effet d'éviction est un phénomène économique qui se caractérise par une baisse de l'investissement et de la consommation privée qui serait provoquée par une hausse des dépenses publiques

Droit français
En droit français, l'éviction de collectivité est le terme signifiant le fait que les enfants atteints de maladie contagieuse doivent cesser de fréquenter leur école ou leur collectivité d'enfants pendant une durée dépendant de la maladie en cause.

Droit québécois
En droit québécois, l'éviction de logement est le fait pour un locataire d'être forcé de quitter son logement par le propriétaire de celui-ci.
Une « rénoviction » est une éviction de logement effectuée sous prétexte que le propriétaire veut rénover le logement.